Kananga – città della Repubblica Democratica del Congo
Kananga – municipalità delle Filippine nella Provincia di Leyte
Mr. Big (Kananga) – antagonista di James Bond